Municipio de Rich Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rich Hill (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Rich Hill (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.